Андре́й Вячесла́вович Григорик (; род. 31 марта 1988, Кривой Рог) — украинский футболист, защитник.

Биография

Клубная карьера 
Воспитанник криворожского футбола. С 2001 года по 2005 год выступал в ДЮФЛ за «Кривбасс». В 2005 году был переведён в дубль «Кривбасса». 26 апреля 2005 года дебютировал в Высшей лиге в матче против киевской «Оболони» (0:1). В 2008 году перешёл в мариупольский «Мариуполь». В команде дебютировал 17 апреля 2009 года в матче против киевского «Арсенала» (4:0).

В июне 2010 года появилась информация о том, что Григорик покинул расположение клуба.

Карьера в сборной 
Выступал за юношескую сборную Украины до 19 лет и молодёжную сборную Украины до 21 года.

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ФК «Ильичёвец»

Футболисты Украины
Игроки сборной Украины по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Кривбасс»
Игроки ФК «Мариуполь»
Игроки ФК «Ильичёвец-2»
Игроки ФК «Горняк» Кривой Рог